Il campionato asiatico e oceaniano di pallavolo femminile Under-17 è una competizione pallavolistica, organizzata dall'AVC, per squadre nazionali asiatiche e oceaniane, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 17 anni.

Edizioni

Medagliere

Note

Collegamenti esterni